Polkern steht für

 Zellkerne von Gametophyten, die sich nicht vom Embryosackplasma abgrenzen
 das Füllmaterial eines Pols eines Elektromotors
 den Ortsteil Polkern der Ortschaft Krevese der Stadt Osterburg (Altmark) im Landkreis Stendal